Perception steht für:

 die Gesamtheit der Vorgänge des Wahrnehmens, siehe Perzeption
 ein Album des US-amerikanischen Rappers NF, siehe Perception (Album)
 ein US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2005, siehe Perception (Film)
 eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2012, siehe Perception (Fernsehserie)
 Perception Kayaks, einen Kanuhersteller, siehe Confluence Watersports #Perception
 eine naturwissenschaftliche Fachzeitschrift, siehe Perception (Journal)